Михаи́л (Мои́сей) Тимофе́евич Гу́сман () — советский учёный-нефтяник.

Биография 
 и АзИИ (1937, заочно).

С 1931 года техник, инженер-конструктор в Азербайджанском институте нефтяного машиностроения (Азинмаш). В 1934—1942 годах инженер, заместитель главного инженера Экспериментальной конторы турбинного бурения (Баку).

В 1942—1948 годах начальник отдела турбинного бурения НКНП СССР.

В 1949 году был одним из основателей СКБ по турбобурам и долотам (СКБ-2) МНП СССР, его главный конструктор, заместитель начальника. В 1953 году СКБ-2 вошло в состав Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники (ВНИИбур-нефть, впоследствии — ВНИИБТ). Там Гусман до 1983 года заведовал отделом турбинного бурения, в 1983—1992 годах был старшим научным сотрудником.

Доктор технических наук (1961), профессор.

Умер в 1999 году после продолжительной болезни.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1942) —  за изобретение многоступенчатой гидравлической турбины для бурения глубоких скважин;
 Сталинская премия второй степени (1947) — за разработку и широкое внедрение метода непрерывного наклонного бурения нефтяных скважин;
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР;
 три ордена Трудового Красного Знамени;
 два ордена «Знак Почёта»;
 медали;
 Почётный нефтяник СССР.

Автор и соавтор книг 
 «Турбинное бурение нефтяных скважин» (Гостоптехиздат, 1952).
 Гусман М. Т., Балденко Д. Ф. Винтовые забойные двигатели. — : ВНИИОЭНГ, 1972;
 Гусман М. Т., Балденко Д. Ф., Кочнев А. М., Никомаров С. С. Забойные винтовые двигатели для бурения скважин. — : Недра, 1981.

Источники 
 Гусман Михаил Тимофеевич (к 90-летию со дня рождения) // Нефтяное хозяйство. — 2004. — № 2. — С. 131.
 Балденко Д. Ф., Шумилов В. П. Памяти выдающегося нефтяника М. Т. Гусмана // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. — 2014. — № 4. — С. 4—6: 1 рис. — ISSN 0130-3872.

Примечания 

Почётные нефтяники СССР
Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности